Баранкита има више значења:

 Баранкита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Баранкита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику